Le Xian de Yongjing est une subdivision administrative de la province du Gansu en République populaire de Chine ;
 La ville de Yongjing est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.